Cet article présente les résultats du Racing Club de Lens en Coupe de la Ligue.

La Coupe de la Ligue de football, compétition créée sous son format actuel en 1994, est le second tournoi remporté par le Racing Club de Lens, un an après son sacre de 1998 en championnat. Historiquement, cette coupe réussit plutôt bien aux lensois, qui accèdent en moyenne une fois sur quatre aux quarts de finale. Cela s'explique par ses primes de qualification importantes et par son format, mettant en scène les clubs de première division à partir des seizièmes de finale. Cette compétition disparaît en 2020.

Depuis sa création, Lens fait partie de ces vingt-et-une équipes qui n'ont pas manqué une seule édition.

Cette page s'intéresse aux résultats du club dans la compétition après 1994, depuis que celle-ci qualifie son vainqueur pour la Ligue Europa, anciennement appelée coupe UEFA. En effet, les éditions précédant cette date ne sont pas reconnues officiellement par la Ligue de football professionnel, son organisateur.

Historique du Racing en Coupe de la Ligue

Premières participations 

En 1997, Lens tombe une seconde fois d'affilée contre le futur vainqueur de première division.

La victoire de 1999 
Pour son premier match de l'édition 1998-1999, Lens se rend au stade Michel-d'Ornano de Caen pour affronter Marseille, le , son stade étant suspendu. Alors que ce match devait avoir lieu à Bollaert, la ligue avait décidé auparavant de le faire jouer sur terrain neutre. Dans cette rencontre de haut-niveau, entre les champions en titre et les futurs finalistes de la coupe UEFA, c'est pourtant l'arbitre qui se met en évidence, accordant à la soixante-troisième minute un but à Christophe Dugarry, alors que celui-ci était sorti du terrain au moment du départ du ballon du point de corner à l'origine de son but de la tête. Après l'égalisation de Pascal Nouma, les deux équipes n'arrivent pas à prendre le dessus l'une sur l'autre, et se dirigent donc vers la séance des tirs au but. Lors de celle-ci, Bruno Derrien commet une nouvelle erreur, refusant le tir au but vainqueur d'Éric Roy, qui était pourtant entré avant de rebondir de l’autre côté de la ligne, et laissant les lensois en course pour la qualification. Grâce à , Lens se qualifie pour les huitièmes, obligeant quelque part Derrien, suspendu un mois de toute compétition, à admettre s'être trompé. Un mois plus tard, les lensois continuent la compétition contre Le Havre, club de deuxième partie de tableau. Grâce une nouvelle fois à Nouma, mais aussi à Stéphane Dalmat, Lens passe ce tour sans encombre, et gagne le droit de se rendre une troisième fois dans le Grand Ouest français. Face au Stade rennais, les lensois bataillent pour ouvrir le score, et doivent encore leur salut à leur recrue estivale, qui qualifie son équipe grâce à une  à deux minutes de la fin.

Finaliste malheureux, Metz s'incline de nouveau contre les Sang et Or, à la suite d'une somptueuse reprise de volée du Maubeugeois Daniel Moreira, qui offre aux nombreux supporters présents un deuxième titre national en deux ans : « Quelle belle fin de siècle ! ». Victorieux une troisième fois, Pascal Nouma inscrit son nom dans l'histoire de la coupe.

Suite du parcours

Des éliminations précoces

La finale et l'affaire de la banderole

Histoire récente

Tableau récapitulatif 
Ce tableau présente le bilan saison par saison du club dans la compétition.
 L'équipe qui évolue à domicile est annoncée au début de case. Si c'est le score qui apparaît, alors c'est Lens qui reçoit.
 Le score est toujours annoncé dans le sens de Lens.

Légende : (-) = Tirs au but (avec prolongation préalable) ; (ap) = après prolongation.
      Victoire finale ;       Qualification ;       Élimination

Statistiques

Bilan 

Avec vingt-six participations, Lens fait partie des vingt-et-une équipes qui n'ont manqué aucune édition. En vingt-six ans, les lensois ont disputé cinquante-neuf matches, ce qui les place à la cinquième place du classement, à seize rencontres du Paris SG, leader dans ce domaine. Victorieux trente-quatre fois, les lensois ont éliminé leur adversaire vingt-quatre fois avant le temps réglementaire, six fois lors des prolongations, et quatre fois lors des tirs au but. En effet, Lens s'est qualifié pour la première fois lors de cette épreuve finale le  contre Marseille au stade Michel-d'Ornano de Caen, victoire qui créa la polémique, puis le  contre Lyon à la Licorne d'Amiens, un an plus tard sur le terrain de Nice et enfin en 2019 contre Clermont lors de la dernière édition de la coupe. Inversement, le RC Lens s'est fait éliminer à six reprises après les quatre-vingt-dix minutes réglementaires, dont cinq fois lors des tirs au but, le  au Stadium de Toulouse, le  contre Beauvais, club de deuxième division et entre 2015 et 2018 contre Ajaccio, le Paris FC et Metz.

Les Sang et Or ont l'une des meilleures attaques de la compétition, avec quatre-vingt-quatorze buts inscrits, même si le Paris SG figure loin devant avec ses cent-cinquante buts (aidé par ses buteurs vedettes Pedro Miguel Pauleta et Edinson Cavani, meilleurs réalisateurs de la coupe avec quinze buts et ses nombreuses victoires dans la compétition dans les années 2010). Par contre, sa défense s'est montrée moins efficace, encaissant quatre-vingts buts, soit le plus mauvais total des dix premiers clubs au bilan de la Coupe de la Ligue.

Les buteurs du Racing 
Mis à jour le , après Lens - Lorient
 Jemâa, Moreira, Utaka : 4 buts
 Boukari, Brunel, Dindane, Maoulida, Nouma : 3 buts
 Carrière, Déhu, Demont, Foé, Sartre, Tiéhi : 2 buts
 Bąk, Bakari, Cousin, Dalmat, Debève, Diouf, Drobnjak, Eduardo, Eloi, Fuertes, Job, Se. Keita, Si. Keita, Monterrubio, Pieroni, Rémy, Rool, Roudet, Roux,  Sakho, Sibierski, Sikora, Thomert, Vairelles, Vercruysse, Yahia, Ziani : 1 but
+ 4 buts contre son camp.

Record de participations 

Comme dans de nombreux clubs (Bordeaux, Lyon, Lille …), c'est un gardien de but qui totalise le plus de matches en coupe de la Ligue au Racing. En effet, c'est Guillaume Warmuz qui se place en tête avec dix-neuf titularisations, devançant Frédéric Déhu et Philippe Brunel, qui ont tous les deux disputé quinze matches. Le portier originaire de Saint-Vallier a pris part au total à huit éditions de la coupe, depuis sa création jusqu'en 2002. En huit ans, il n'a manqué aucune rencontre, étant titulaire à Lens du  contre Niort jusqu'au  au stade Louis-II de Monaco.

Au total, il est le septième joueur le plus capé avec un même club de l'histoire de la compétition, derrière Fabien Cool d'Auxerre, Frédéric Da Rocha de Nantes, Cédric Lécluse (vingt-trois matches) de Nancy, Julien Sablé (vingt-deux) de Saint-Étienne, Mickaël Isabey de Sochaux et Ulrich Ramé (vingt) de Bordeaux.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de la Ligue de football
 Racing Club de Lens

Liens externes 
 Historique des résultats du RC Lens sur le site de la LFP.
 Historique des résultats par saison sur le site de la LFP.

Notes et références 
 Notes :

 Références :

Racing Club de Lens
Coupe de la Ligue française de football